Сан Антонио Чико има више значења:

 Сан Антонио Чико (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Чико (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Антонио Чико (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Антонио Чико (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику